Santilli ist der Familienname folgender Personen:
 Antonia Santilli (* 1949), italienische Schauspielerin
 Diego Santilli (* 1967), argentinischer Politiker
 Ruggero Santilli (* 1935), italienisch-US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Santilli-Film